Hedgehope bezeichnet
Hedgehope (Neuseeland), Dorf in der Region Southland, Neuseeland
Hedgehope Branch, stillgelegte Bahnstrecke nach Hedgehope in Neuseeland
Hedgehope Hill, Gebirge in England nahe der schottischen Grenze